Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 432 dans le monde.

 Route fédérale 432 en Allemagne
 Route 432 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 432 en France
 Route régionale 432 en Slovénie